Алекса́ндр Дми́триевич Боборы́кин:
 Боборыкин, Александр Дмитриевич (1770—1855) — обер-прокурор Сената, основатель одного из первых в России свеклосахарных заводов.
 Боборыкин, Александр Дмитриевич (1916—1988) — советский обществовед, педагог.